

Persone
Franco Capuana  (1894-1969) – direttore d'orchestra italiano
Luigi Capuana (1839-1915) – scrittore, critico letterario e giornalista italiano
Maria Capuana (1891-1955) – mezzo soprano italiano
Mario Capuana (1600 ca.–1647) – compositore italiano
Orazio Capuana Yaluna (1606-1691) – poeta italiano

Altro
Porta Capuana – antica porta di Napoli